

Toponymes 
 La Hubbell Hill, colline en Arizona.
 La Hubbell Home, maison en Arizona.
 Le Hubbell Trading Post National Historic Site, site protégé en Arizona.

Patronymes 

 Carl Hubbell (1903-1988), joueur américain de baseball.
 Don Lorenzo Hubbell (1853-1930), marchand et homme politique américain.
 Harvey Hubbell (1857-1927), inventeur et un industriel américain.
 Katherine Hubbell (1921-2017), joueuse de tennis américaine.
 Sue Hubbell (1935-2018), écrivaine américaine.

Patronyme anglais